L'expression sens dessus dessous désigne la situation d’un objet tourné de telle façon que ce qui devrait être dessus ou en haut se trouve dessous ou en bas. Par extension, elle sert aussi à désigner une situation de désordre ou de confusion.

Œuvres 
 Sans dessus dessous, roman de Jules Verne publié en 1889.
 Sens dessus dessous (Pano, kato kai plaghios) est un film grec réalisé par Michael Cacoyannis et sorti en 1992.
 Sens dessus dessous est le titre québécois du film de Pixar Vice-Versa (Inside Out).